MDD steht für:
 Medical Device Directive
 Mine Detection Dog, englische Abkürzung für Minenspürhund
 Modellgetriebene Softwareentwicklung (model-driven development)
 Multivalued Decision Diagrams Datenstruktur in der Informatik, ähnlich den Binären Entscheidungsdiagrammen
 Major depressive disorder oder major depression, die Depression im klinischen Sinne. Der englische Begriff wird gelegentlich auch in deutschsprachigen Publikationen verwendet.
 Museum Dhondt Dhaenens
 Milligramm pro Quadratdezimeter und Tag, Gewichtsverlust beim Korrosionsversuch nach ASTM A923 Verfahren C: Gewichtsverlust (mg) / (Probenoberfläche (dm²) x Versuchsdauer (Tage))

mdd steht für:
 Mbum (ISO-639-3-Code), eine der Adamaua-Sprache des Kamerun

Abkürzung